Poniżej znajduje się lista odcinków kreskówek o Króliku Bugsie. Zawiera tytuły ułożone w kolejności chronologicznej.

Kreskówki ze złotej epoki (1940 – 1964)

1979-1980 
 Królik Bugs: Zakręcona opowieść wigilijna (Bugs Bunny’s Looney Christmas Tales):
 Opowieść wigilijna Bugsa (Bugs Bunny’s Christmas Carol) (1979)
 Diabełek na gwiazdkę (The Fright Before Christmas) (1979)
 Zwariowane sprzeczki Królika Bugsa (Bugs Bunny’s Bustin’ Out All Over):
 Portrait of the Artist as a Young Bunny (1980)
 Kosmiczna historia (Spaced Out Bunny) (1980)

Lata 90. 
 Królik bileter (Box Office Bunny) (1990)
 Królicze gagi ((Blooper) Bunny) (1991)
 Inwazja złodziei królików (Invasion Of The Bunny Snatchers) (1992)
 Karotkablanca (Carrotblanca) (1995)
 Skarb (From Hare To Eternity) (1996)

2000-teraz 
 Bugs w Las Vegas (Hare And Loathing In Las Vegas) (2003)
 Kaczor Daffy na prezydenta (Daffy Duck for President) (2004)

Odcinki specjalne (1976-1992) 
 Królik Bugs: Zakochany i zwariowany (Bugs Bunny’s Valentine) (1979)

Filmy 
 Zbzikowany świat filmu Królika Bugsa (The Looney, Looney, Looney Bugs Bunny Movie) (1981)
  Kto wrobił królika Rogera? (Who Framed Roger Rabbit?) (1988)
 Kosmiczny mecz (Space Jam) (1996)
 Tweety – wielka podróż (Tweety’s High-Flying Adventure) (2000)
 Looney Tunes znowu w akcji (Looney Tunes: Back in Action) (2003)

Seriale 
 Przygody Animków (Tiny Toon Adventures) (1990–1994)
 Animaniacy (Animaniacs) (1993-1998)
 Histeria (Histeria!) (1998-2001)
 Looney Tunes: Maluchy w pieluchach (Baby Looney Tunes) (2002-2006) (jako Mini Bugs)
 Liga Sprawiedliwych: Nowa granica (Justice League: The New Frontier) (2008) (krótki występ jako jedno z wcieleń Martian Manhuntera)
 The Looney Tunes Show (2011–2013)

Zobacz też 
 Zwariowane melodie
 Królik Bugs

Uwagi

Przypisy 

Zwariowane melodie
Królik Bugs